La saison 1996-1997 est la dix-septième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Generals d'Oshawa remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les 67 d'Ottawa.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, le Thunder de Niagara Falls est relocalisé vers Érié et est renommé les Otters d'Érié.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Hockey sur glace en 1996
Hockey sur glace en 1997
Saison de la LHO